Арката́г (Пржевальского) (от  арка «зад» и таг «гора», задний хребет) — горный хребет в центральной части Куньлуня на территории Китая, разделяет Тибетский и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Длина около 650 км, наивысшая точка — гора Улугмузтаг. Сложен преимущественно гранитами, гнейсами, песчаниками. Преобладают плавные очертания склонов и вершин. Распространены каменные осыпи. Галечно-щебнистая пустыня. Распространен альпинизм.

На северном склоне хребта имеются месторождения золота.

Хребет открыт в 1884 году русским путешественником Н. М. Пржевальским и назван им «Загадочный». В 1886 году Русское географическое общество переименовало хребет в память о заслугах ученого.

Примечания

Источники 
 
 

Горные хребты Китая
Объекты, названные в честь Николая Пржевальского
География Синьцзян-Уйгурского автономного района
Куньлунь